Monte Epomeo – montagna di Ischia
Epomeo – nave soccorso della Regia Marina
Epomeo – vino IGT di Ischia